Höllische Nachbarn bezeichnet:

 Höllische Nachbarn (Fernsehsendung), deutsche Comedysendung
 Höllische Nachbarn (Film), deutsche Komödie (1998)
 Höllische Nachbarn – Nur Frauen sind schlimmer, deutsche Komödie (1999)
 Höllische Nachbarn – Chaos im Hotel, deutsche Komödie (2000)